Pădureni (Timiș) ;
 Pădureni (Vaslui) ;